Les Mawsoniidae  constituent une famille éteinte de poissons à membres charnus de l'ordre des Coelacanthiformes. 
Ce taxon regroupe plusieurs genres qui ont vécu sur un très large intervalle de temps couvrant la quasi-totalité du Mésozoïque, du Trias inférieur jusqu'à la partie terminale du Crétacé supérieur, soit une durée d'environ  (millions d'années) entre .
Les Mawsoniidae ont vécu sur l'ensemble du globe : en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et en Chine.

Liste des genres 
  Mawsonia (genre type)
  Axelrodichthys
  Chinlea
  Parnaibaia.

D'autres genres sont parfois rattachés à cette famille, dont :
  Diplurus
  Indocoelacanthus
  Libys
  Lualabaea
  Trachymetopon...

Classification phylogénique 
Position de la famille des Mawsoniidae au sein du sous-ordre des Latimerioidei. La famille est parfois positionnée en groupe frère des Latimeriidae :

Références taxinomiques

Notes et références 

Famille de poissons préhistoriques (nom scientifique)
†
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Crétacé
Poisson du Trias
Poisson du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1993